Rörbro kan avse

 Rörbro (trumma) – bro där det undre löpet går genom ett rör
 Rörbro (tubular bridge) – bro där det övre löpet går genom en rörliknande konstruktion

Se även
 Flyttunnel – (projekterad) förbindelse över djupt vatten, där vägtrafik leds genom rör under vattenytan